Gestas puede hacer referencia a:
Plural de gesta.
Gestas (Pirineos Atlánticos): Localidad de Francia.
Gestas: Nombre del Mal Ladrón que se cita en los evangelios y fue crucificado junto a Jesús.